hrabstwo Summit (ang. Summit County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Summit (ang. Summit County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Summit (ang. Summit County) w USA, w stanie Utah